Umaña ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Umaña (* 1974), kolumbianische Schauspielerin
 Gabriel Enrique Montero Umaña (* 1945), costa-ricanischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Isidro de El General
 Helen Umaña (* 1948), honduranische Dichterin, Literaturkritikerin und Hochschullehrerin
 Michael Umaña (* 1982), costa-ricanischer Fußballspieler